Screamer peut faire référence à :

 Screamer Radio, gratuiciel qui permet d'écouter et d'enregistrer toutes les radios du monde entier.
 Un screamer, type de jump scare présent sur le Web.
 Screamer pipe, type d'échappement particulier.
 Tube Screamer, pédale d'effet d'overdrive pour guitare.

Jeux 
 , jeu vidéo (1995).
 Screamer 4x4, jeu vidéo (2000).
 Screamer Rally, jeu vidéo (1997).
 , jeu vidéo (1996).
 Matterhorn Screamer!, jeu vidéo d'action (1988).

Cinéma 
 Planète hurlante (), film canado-américano-japonais de science-fiction dystopique réalisé par Christian Duguay, sorti en 1995.
 Screamers un documentaire de Carla Garapedian sorti en 2006

Musique 
 Screaming Trees, groupe de musique américain.

Voir aussi